«Олимпи́к Лилль» () — бывший французский футбольный клуб из города Лилль, победитель первого Чемпионата Франции. «Олимпик» основан в 1902 году, в 1944 году объединился с другим клубом из Лилля «Фивом», в результате чего был образован «Лилль».

История 
«Олимпик Лилль» был основан в 1902 году в городе Лилль как футбольный клуб. Позже он был преобразован в спортивный клуб, охватывающий ведущие виды спорта: футбол, баскетбол и хоккей на траве. Команда выступала в красно-белых цветах. Прозвище клуба  — «доги», перешедшее в будущем «Лиллю».

В 1932 году команда получила профессиональный статус и приняла участие в первом розыгрыше чемпионата Франции по футболу. Первый матч на профессиональном уровне закончился для «Олимпика» сокрушительным поражением со счётом 0:7 от марсельского «Олимпика». Это не отразилось на настрое команды, и уже во втором туре первенства была одержана первая победа, была обыграна команда «Расинг» со счётом 4:1. Стоит отметить, что в этом сезоне «Олимпик» был самой бескомпромиссной командой, не сыграв вничью ни одной игры.

«Олимпик» благополучно закончил сезон на первом месте в своей группе, и ему предстоял финальный матч за звание чемпиона против клуба «Антиб», как победителя своей группы. Однако чуть раньше их заподозрили во взяточничестве и они были дисквалифицированы, их место занял футбольный клуб «Канн». Финальный матч прошёл в атакующем стиле, в котором больше преуспели футболисты «Олимпика». Итоговый счёт встречи 4:3 в их пользу.

Команда успешно участвовала в элитном дивизионе на протяжении 7 лет вплоть до Второй мировой войны.

В 1936 году они могли повторить свой предыдущий успех, но закончили чемпионат на втором месте, уступив «Расингу» всего 3 очка.

В 1939 году «Олимпик» дошёл до финала Кубка Франции, в котором им противостоял всё тот же «Расинг». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Расинга».

В 1944 году клуб был объединён с другим городским клубом  — «Фивом». Это знаменовало окончание эры этих двух клубов, и в то же время, начало истории футбольного клуба «Лилль».

Достижения 
 Чемпионат Франции
 Чемпион: 1932/33
 Вице-чемпион: 1935/36
 Кубок Франции:
 Финалист: 1938/39
 Чемпионат USFSA
 Чемпион: 1914
 Чемпионат USFSA Nord
 Чемпион: 1911, 1913, 1914
 Чемпионат DH Nord
 Чемпион: 1921, 1922, 1929, 1931
 Кубок Пежо
 Финалист: 1931

См. также 
 Лилль
 Фив

Примечания

Ссылки 
 Olympique Lillois (1902—1944). История, достижения, хронология выступлений 

Футбольные клубы Франции
Футбольные клубы по алфавиту
 
ФК «Лилль»